Francesco Imberti ist der Name folgender Personen:

* Francesco Imberti (Bischof) (1882–1967), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Vercelli
 Francesco Imberti (Fußballspieler) (1912–2008), italienischer Fußballspieler